

Anno 
 856 o 856 a.C.

Codici 
 856 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Riverside, nella Contea di Riverside, in California

Matematica 
 856 – numero